El Coyol es una pequeña población perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, en el estado mexicano de Guerrero.

Población 
Según el Censo de Población y Vivienda, realizado por el INEGI en el año 2010, esta pequeña localidad tenía una población de 412 personas.

Referencias 

Localidades del estado de Guerrero